Cicurel ist der Familienname folgender Personen:

Ilana Cicurel (* 1972), französische Journalistin, Bildungsexpertin, Juristin und Politikerin
Ronald Cicurel (* 1945), ägyptischer Mathematiker, Philosoph und Hochschullehrer
Salvator Cicurel (1893–1975), ägyptischer Fechter